Die Divizia A 1977/78 war die 40. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 21. August 1977 und endete am 15. Juni 1978. Von Anfang Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Steaua Bukarest vor dem punktgleichen FC Argeș Pitești.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1978/79
 2. – FC Argeș Pitești – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1978/79
 3. – Politehnica Timișoara – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1978/79
 Universitatea Craiova – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1978/79

Absteiger in die Divizia B 
FC Constanța, Petrolul Ploiești, FCM Reșița

Aufsteiger in die Divizia A 
Gloria Buzău, Chimia Râmnicu Vâlcea, FC Baia Mare

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1977/78 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1977/78 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1977/78
Liga-1-Saison